Circuit de la Sarthe 2022 var den 68. udgave af det franske etapeløb Circuit de la Sarthe. Cykelløbets fire etaper havde en samlet distance på 679,9 km, og blev kørt fra 5. april hvor det startede i Mamers, til 8. april 2022 hvor løbet sluttede i La Chapelle-Saint-Aubin. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2022. Løbet blev på grund af corona aflyst i 2020 og 2021.

Den samlede vinder blev hollandske Olav Kooij fra , der også vandt to etaper. Danske Mads Pedersen vandt også to etaper, og var i løbets gule førertrøje indtil han styrtede fire kilometer før sidste etapes afslutning, og dermed mistede sin samlede førsteplads. Pedersen vandt løbets grønne pointtrøje.

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

Resultater

Samlede klassement

Pointkonkurrencen

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke
* DNS = stillede ikke til start

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2022
UCI Europe Tour 2022